Edmund Baranowski (1925–2020) – powstaniec warszawski, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich.
 Edmund Baranowski (1886–1939) – poseł na Sejm II kadencji w latach 1928–1930.